Cornwall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cornwall Township (Illinois)
 Cornwall Township (South Dakota)